Вади́м Па́влович Галы́гин (; род. 8 мая 1976, Борисов, Минская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский и российский актёр, телеведущий, артист разговорного жанра. Выступал в программе «Comedy Club» на телеканале «ТНТ», а также был продюсером и ведущим программы «Очень русское ТВ» на телеканале «СТС». Являлся продюсером сериала «Галыгин. РУ». Ранее участвовал в КВН, работал на белорусском телевидении.

С 23 сентября 2022 года — ведущий шоу «Фантастика» на «Первом канале». Снимается в серии рекламных роликов (в том числе нецензурных, распространяемых в Интернете) сети магазинов «Эльдорадо» (в настоящее время — «М-Видео-Эльдорадо», совместно с Александром Пушным) в России, Белоруссии и Украине, сети магазинов «Sulpak» в Казахстане, а также сотового оператора «life:) Беларусь». Принимает участие в проектах «Русского радио».

Биография 
Родился 8 мая 1976 года в Борисове, где окончил среднюю школу № 7. Занимался спортивным ориентированием.

В 17 лет поступил в Минское высшее военно-командное училище.

Через 3 года окончил Военную академию Республики Беларусь, созданную на базе двух училищ, и ушёл служить в вооружённые силы Республики Беларусь в звании лейтенанта и в должности старшего офицера батареи первого самоходного артиллерийского дивизиона.

Затем служил в Минске в 120-й дивизии, а позже перевёлся в Военную Академию и уже оттуда уволился в запас в звании старшего лейтенанта. Служил в армии ещё год, в течение которого работал на минской радиостанции «Альфа радио» — с момента её основания.

Личная жизнь 
Был женат на московской модели Дарье Овечкиной, которая после 7 лет совместной жизни покинула юмориста ради неизвестного одессита. В данный момент его супруга — Ольга Вайнилович (1986), бывшая певица и модель из Белоруссии.

Есть дочь от первого брака Таисия (24 мая 2000) и сын от второго брака Вадим Галыгин-младший.

19 июня 2019 года родился сын Иван.

По собственным словам, имеет польские корни.

Карьера

КВН 
В КВН начал играть в 1993 году в команде военного училища «МинполитШа», в составе которой пять раз принимал участие в фестивале КВН «Славянский базар» в городе Рязань и неоднократно становился Лауреатом этого фестиваля, взяв Гран-при. Позже команда претерпевала много изменений, в течение одного сезона называлась «Остров сокровищ» и в начале 1997 года приняла участие в Восьмом фестивале команд КВН в Сочи. Полуминутное выступление команды (с участием Галыгина) вошло в гала-концерт и его телеверсию, показанную по ОРТ. Позже она была переименована в «Бывало и хуже», и уже в её составе в 1998 году Вадим стал чемпионом лиги КВН «Старт» в Воронеже. К моменту увольнения из армии команда «Бывало и хуже» уже начинала распадаться, и было решено объединить её с командой Брестского политехнического университета «Отдел кадров», проект был назван сборной Минск-Брест. На Первом канале объединённая команда появилась в эфире фестиваля КВН в Сочи в 2001 году. В этом же году она стала чемпионом Евролиги КВН. Будучи давно знакомым с членами команды КВН БГУ, осенью 2000 года был приглашён играть уже в этой команде в сезоне 2001 года, в составе которой стал чемпионом Высшей лиги 2001 года. После этого выступал в спецпроектах КВН в командах «Сборная XXI века» и «Сборная СССР».

Шоумен 
С 2005 года — один из участников «Comedy Club». Через два года покидает его, чтобы заняться своим собственным бизнесом. В 2007 году сыграл главную роль в новогоднем мюзикле «Призрак мыльной оперы» на телеканале СТС. С мая по октябрь 2009 года — судья шоу «Слава Богу, ты пришёл!». Участник третьего сезона шоу «Две звезды» (Первый канал). Был одним из ведущих премии «Муз-ТВ 2009».

С 19 декабря 2009 по август 2011 года вёл юмористическое шоу «Люди, кони, кролики и домашние ролики» на украинском канале ICTV. Затем вернулся в программу «Comedy Club», где появлялся до 2015 года.

Снимался в шоу «Наша Белараша», в котором играл охранника зоопарка.

С 3 октября по 25 декабря 2015 года был ведущим развлекательного шоу «Время Г» на телеканале НТВ.

С 18 февраля 2018 года — автор и ведущий юмористической программы «Анекдот-шоу», выходящей в социальной сети «Одноклассники». Её первый сезон с декабря 2018 по январь 2019 года повторялся на телеканале «РЕН ТВ», с июля 2019 года начался показ второго сезона.

Является одним из создателей гоночной команды «BY Motorsport», с 2021 года выступающей в Российской Дрифт Серии.

Телевидение 

На телевидении начал карьеру в 1995 году с передачи «Польский час». Программа выходила на 8 канале в Белоруссии. Из-за неё Галыгин был объявлен польским правительством «персоной нон грата».

До 2001 года был участником Белорусской Лиги КВН.

В период с 2000 по 2004 стал участником КВН на Первом канале.

С 2005 по 2007 и с 2011 по 2015 годы — участник «Comedy Club» на ТНТ.

В 2006 году открылась «Студия Ego Production» (в 2009—2015 — «Friendly Media Group», с 2015 года — WMG). Первой работой студии являлся собственный проект «Очень Русское ТВ», которое Галыгин вёл вместе с Мариной Грицук (команда КВН БГУ и «Отдел кадров»). Впоследствии компания работала над такими развлекательными программами, как «Крокодил» для Муз-ТВ, «Герои нашего времени» для РБК-ТВ или «Руссо туристо» для СТС, а также сериалом «Наш домашний магазин» на «Домашнем».

В 2007 году был приглашён в шоу «СТС зажигает суперзвезду» в качестве судьи.

В 2008 году Вадим Галыгин от лица компании «ЭГО продакшн» представил кинофильм «Очень русский детектив», режиссёром которого выступил Кирилл Папакуль.

В 2008 году принял участие в русском дубляже французской комедии «Астерикс на Олимпийских играх», озвучивая Брута. А летом 2009 года участвует в русском дубляже анимационного фильма «Ледниковый период-3: Эра динозавров», в котором озвучил Бака.

В 2009 году вместе с друзьями объявил о начале радиокарьеры на «Русском радио».

13 февраля 2010 года на канале СТС состоялась премьера сериала «Галыгин. РУ», где Галыгин стал сценаристом, режиссёром и продюсером проекта.

В 2010-2011 был одним из ведущих программы «Случайные связи» на СТС.

В 2014 году — ведущий скетч-шоу «Однажды в России» на ТНТ.

В марте 2018 года участвовал в программе «Что? Где? Когда?».

Является лицом рекламной кампании сети «Эльдорадо».
С 23 сентября 2022 года — ведущий шоу «Фантастика» на «Первом канале».

В июне 2022 года был ведущим одной игры стадии 1/8 финала Высшей лиги КВН 2022, а в сентябре — игры 1/4 финала.

Фильмография 
 — — FM и ребята — коммивояжёр (10-я серия) / Феликс (45-я—48-я серии)
  — Писаки — милиционер
  — Наша Belarussia
  — Очень русский детектив — патологоанатом Яцек Грабовски
  — Приколы на переменке — камео
  — Галыгин.ру — играет самого себя
  — Наш домашний магазин — камео — приглашённая звезда для рекламирования товаров
  — Ералаш —  отец мальчика, впоследствии муж его учительницы Елены Петровны (№ 270 «Ошибочка вышла…»)
  — Деффчонки — новогодний таксист (57 серия)
  — Тайна четырёх принцесс — советник
  — Залётчики — режиссёр
  — Ёлки новые — камео
  — Zомбоящик — египтянин
  — Женщины против мужчин: Крымские каникулы — Вадим Павлович, управляющий отелем
  — Упыри — Дима, контрабандист
  — Свидание в Вегасе
  — Друг на продажу

Дубляж 
  — Астерикс на Олимпийских играх — Брут (роль Бенуа Пульворда)
  — Хитрюга Джек 3D — доктор Штурмдранг
  — Ледниковый период 3: Эра динозавров — ласка Бак
  — Союз зверей — сурикат Билли
  — Махни крылом — Карл
  — Астерикс: Земля Богов — Юлий Цезарь
  — Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно — ласка Бак

Озвучивание 
  — Попугай Club — крыса Эдик

Дискография 
 Подарок (Вадим Галыгин и группа «Леприконсы»)
 На пляж (С группой «Отпетые мошенники»)
 8 марта (С группой «Ленинград»)

Музыкальные темы
Comedy club
 I get knocked down (2005–2007)

Примечания 

Выпускники Военной академии Республики Беларусь
Чемпионы Высшей лиги КВН
Обладатели Летнего кубка КВН
Резиденты Comedy Club
Конферансье
Пародисты России
Незавершённые статьи о телеведущих
Специалисты по рекламе
Музыканты по алфавиту
Телеведущие Украины
Телеведущие канала ICTV